OBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obo (Papua Nuova Guinea)
 Indice OBX – indice borsistico norvegese